Méry Rita (Veszprém, 1984. augusztus 22. –) válogatott labdarúgó, hátvéd, csatár. Jelenleg az MTK Hungária FC labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2003 óta az MTK labdarúgója. Ötszörös magyar bajnok és háromszoros kupa győztes a csapattal.

A válogatottban
2004 és 2012 között 35 alkalommal szerepelt a válogatottban és hét gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2004–05, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13
 2.: 2003–04, 2005–06, 2008–09
 3.: 2006–07, 2007–08
 Magyar kupa
 győztes: 2005, 2010, 2013
 döntős: 2008, 2011
 NB II
 bajnok: 2001–02

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 

1984-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgócsatárok
Az MTK női labdarúgói
Veszprémiek